Snapper steht für:
 die Fischfamilie der Schnapper im Englischen
 eine Panzerabwehrrakete, siehe 2K15 Schmel
 den zweiten Roman The Snapper der Barrytown Trilogie des irischen Schriftstellers Roddy Doyle
 The Snapper – Hilfe, ein Baby!, englischer Film von Stephen Frears aus dem Jahr 1993
 Snapper Inc., ein US-amerikanischer Hersteller von Gartengeräten und Kleintraktoren

Snapper ist der Familienname folgender Personen:
 Isidore Snapper (1889–1973), niederländischer Internist